Smedjan kan avse:
 Smedja – en verkstad för smidesarbete
 Smedjan (galleria) – en galleria i Luleå 
 Smedjan.com –  en nättidskrift utgiven av Timbro